Выборы в Мали — процесс избрания населением Мали их представителей на должности президента, депутатов Национального собрания, представителей в муниципалитетах.

Политическая система 
Население Мали избирает главу государства — президента на пятилетний срок, система выборов президента состоит из двух туров, во второй проходят два кандидата, набравшие самое большое количество голосов в пером туре.

Народ Мали также избирает парламент — Национальное собрание, выборы в этот орган власти также проходят в два тура, во втором этапе участвуют две партии, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, однако второй тур происходит только в тех регионах, в которых ни одна партия не получила большинства. Парламент состоит из 147 членов, избираемых по одномандатным округам.

Председатель правительства Мали назначается президентом, на данный момент эту должность занимает Бубу Сиссе.

В Мали действует многопартийная система, с начала XXI века ни одна партия не получила шанса на самостоятельное формирование правительства и политические партии вынуждены работать друг с другом для формирования коалиционного правительства.

Последние выборы

Президентские 

На президентских выборах Мали во втором туре во второй раз одержал победу Ибраим Бубакар Кейта.

Парламентские

Примечания 

Выборы в Мали